Deux dynasties Ganga ont régné sur des parties de l'Inde à des époques et dans des lieux différents :

 La dynastie des Ganga de l'ouest règne sur le Karnataka entre 350–1000 

 La  règne sur le Kalinga (Orissa actuel) entre le  et le .